Битва при Рамле́ 1101 года — первая из трёх битв близ палестинского города Рамла, состоявшаяся 7 сентября 1101 года между крестоносцами Иерусалимского королевства и войсками египетских Фатимидов. Рамла лежал на дороге из Иерусалима в Аскалон — мощную крепость Фатимидов в Палестине. Из Аскалона визирь Фатимидов аль-Афдаль Шаханшах почти ежегодно проводил набеги на недавно основанное христианское королевство. Таких набегов было зафиксировано три, пока король Иерусалимского королевства Балдуин I не вывел свою армию навстречу египтянам в районе Рамлы.

Армия крестоносцев во главе с Балдуином I насчитывала всего 260 рыцарей и 900 пехотинцев, разделённых на 6 отрядов. Египтяне же во главе с Саадом аль-Дауле выставили около 10 000 воинов. Первые два отряда крестоносцев вступили в бой и были разбиты, третий отряд находился в затруднительном положении, однако король смог восстановить порядок в войске. Брошенные в бой резервные отряды крестоносцев смяли египтян и вынудили их в панике отступить.

Египетские войска в тот период полагались на суданских лучников, поддерживаемых арабскими и берберскими всадниками. Лучники двигались в пешем строю, а всадники ожидали атаки противника, стоя на месте. Это превращало египетскую армию в статичную мишень не только для вражеских лучников, но и тяжёлой кавалерии. Так, в данной битве египтяне обратились в бегство именно тогда, когда в их ряды врезалась волна христианских рыцарей.

После преследования бегущих египтян до Аскалона Балдуин I вернулся в Рамлу, чтобы разграбить египетский лагерь. Этот успех обеспечил спокойствие в Иерусалимском королевстве на последовавший год.

Примечания

Литература 
 Dupuy, R. E. and T. N. Dupuy, eds. The Encyclopedia of Military History. New York: Harper & Row, 1977. ISBN 0-06-011139-9
 Smail, R. C. Crusading Warfare, 1097—1193. New York: Barnes & Noble Books, 1995 [1956]. ISBN 1-56619-769-4

Сражения по алфавиту
Сражения Крестовых походов
Сражения Фатимидского халифата
Сражения XII века
События 7 сентября
1101 год
Рамла
Сражения 1101 года
Сражения Иерусалимского королевства